Paicu se poate referi la:

 Localități din România
Paicu - localitate din județul Călărași
 Localități din Republica Moldova
Paicu - localitate din raionul Cahul